Михаил Горчаков: Горчаков, Михаил Александрович (1839—1897) — дипломат, посланник в Швейцарии, Саксонии и Испании.
 Горчаков, Михаил Алексеевич (1768—1831) — генерал-майор.
 Горчаков, Михаил Дмитриевич (1793—1861) — князь, русский военачальник, генерал от артиллерии, генерал-адъютант.
 Горчаков, Михаил Иванович (1838—1910) — протоиерей, профессор церковного права.
 Горчаков, Михаил Константинович (1880—1961) — светлейший князь, камер-юнкер, монархический деятель эмиграции, коллекционер.